Gaea – variante del nome proprio di persona Gaia
1184 Gaea – asteroide della fascia principale
Gea (Gaea) – personaggio della Marvel Comics

Pagine correlate
Gaia